

Niemcy 
1 dzielnica miasta:
 Heidkamp – dzielnica Bergisch Gladbach

1 gmina:
 Heidkamp – dolnoniemiecka nazwa gminy w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn

Inne 
 Z21 Wilhelm Heidkamp – niemiecki niszczyciel